

Lieux

Sada est un village de Grande Comore.

Sada est une commune dans la Communauté forale de Navarre.
 Sada est une commune dans la province de La Corogne en Galice.

Sada est une commune de Mayotte, département d'outre-mer.
 Canton de Sada une division administrative de Mayotte, département d'outre-mer.

Sa'dah, capitale du Gouvernorat de Sa'dah.

Cinéma 
Sada est un film japonais sorti en 1998.